Това е списък на представянето на ПФК Локомотив (София) през сезоните от създаването на отбора през 1929 година. По време на първите си две участия в I дивизия на Софийската спортна област през сезони 1937/38 и 1938/39, въпросният турнир е като втори ешелон на Националната футболна дивизия, а не като реален първи областен ешелон на София-град, както е през всички останали участия на отбора в турнира. Затова при спечелването на 1-вото място в турнира през сезон 1938/39, отборът печели промоция в Националната футболна дивизия за следващия сезон, където вече се намират най-силните софийски отбори. През 1948 година областните шампионати са премахнати. По време на сезон 1968/69 отборът на Локомотив (София) е обединен със Славия (София) под името ЖСК Славия и новият отбор наследява актива на Славия. До края на сезона на съперниците на Локомотив се присъждат служебни победи. След края на сезон 1970/71 ЖСК Славия се разделя обратно на Локомотив и Славия, като активите му са добавени към последния. И двата отбора заиграват в А група. През 2015 година отборът не получава лиценз за А група поради просрочени задължения, въпреки третото място в първенството и е изпратен в Югозападната В група през сезон 2015/2016. След изиграването само на една среща отборът пропуска два мача поради липса на финансиране и е изваден от Югозападната В група. Създадено е ново дружество от легенди на клуба, към което се присъединява детско-юношеската школа. Новият отбор на Локомотив 1929 (София) е изграден от юноши и стари играчи на клуба и започва от А ОФГ София (град) – север. Обявен е за наследник и приемник на стария Локомотив. За сезон 2016/17 отборът влиза във В група, но поради преструктуриране на първенствата на БФС спечелва право за директно участие във Втора лига /новата Б група/. През сезон 2017/2018 железничарите губят от Витоша (Бистрица) след дузпи бараж за влизане в Първа лига. През 2019/2020 поради пандемията от Ковид-19 е прекратен шампионата на Втора лига и намиращия се на 3-то място, но с равни точки с Локомотив, отбор на Монтана печели бараж за класиране в по-горната лига. След 5 сезона във Втора лига Локомотив празнува завръщането си в елита след директно класиране и второ място във Втора лига за сезон 2020/2021 .

М = мачове, П = победи, Р = равни, З = загуби, Г.раз = голова разлика, Т = точки.

Източници 
lokomotivsofia.free.bg

 
Локомотив (София)